Les Innocents steht für:

 Les Innocents, Originaltitel von Die Unschuldigen (Film), französischer Film von André Téchiné (1987)
 Les Innocentes, Originaltitel von Agnus Dei – Die Unschuldigen, französischer Film von Anne Fontaine (2016)
 Les Innocents (Band), französische Band

Siehe auch:
 The Innocents